Ярмарка танго () — старейший фестиваль исполнителей финского танго, проводимый ежегодно в июле open-air в городе Сейняйоки в Финляндии, одно из главных культурно-массовых событий Финляндии, собирающее десятки и сотни тысяч посетителей и миллионную телеаудиторию. Гостями ярмарки танго нередко бывают высшие должностные лица страны.

История 
Фестиваль берёт своё начало в 1985 году и проводится ежегодно в июле месяце в городе Сейняйоки на западе Финляндии. В рамках фестиваля определяются лидеры — композиторы, певцы (так называемые «короли» () и «королевы» () танго), танцоры финского танго.

В 2004 году, в связи с 20-летием конкурса, в рамках фестиваля собрались все «короли танго», избранные в прошлые годы, а на концертах присутствовала президент Финляндии Тарья Халонен. Самым популярным финским танго признано танго «Satumaa» («Сказочная страна») Унто Мононена. Всенародную любовь танго «Satumaa» завоевало в исполнении певца , записавшего песню в 1962 году.

Результаты конкурсов

Вокальные исполнители танго

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт фестиваля танго — «Tangomarkkinat» 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
1985 год в Финляндии
Музыка в Сейняйоки
Фестивали Финляндии